Charles Nicoullaud (1854-1925), astrologue français.
François Nicoullaud (1940-2021), diplomate français.